

Слубиці — місто в Слубицькому повіті Любуського воєводства
 Слубиці — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Слубиці — гміна в Слубицькому повіті Любуського воєводства
 Слубиці — село в гміні Слубиці Плоцького повіту Мазовецького воєводства